Claude Bordeleau est un concepteur artistique canadien né en 1981. Il travaille principalement dans les milieux de la publicité et du jeu vidéo.

Biographie 

Claude Bordeleau est connu principalement pour avoir fondé le studio de concept art VOLTA.  Il fonde le studio VOLTA en 2006, s'y consacrant au concept art pour le jeu vidéo et le cinéma, entouré de vétérans du secteur.  Au sein de ce studio, il réalise des mandats pour Disney Interactive, Activision, Electronic Arts, Ubisoft, Sony, Microsoft, Mega Brands, Technicolor, Midway, Le Cirque du Soleil et plusieurs autres.  Il reçoit en 2007 le prix de Jeune Personnalité d'Affaires en arts, culture et création, décerné afin de souligner le succès de son studio en pleine expansion. 

Il est aussi connu pour son implication dans la relance du magazine Pif Gadget. Depuis 2004, il illustre mensuellement la série Les Robinsons, avec Olivier Fiquet au scénario.  Il illustre également depuis 2003 la populaire série Alex and Charlie dans le magazine OWL publié par Bayard presse, sur des scénarios de Brian McLachlan.    

De 1999 à 2006, alors artiste pigiste, il travaille sur des mandats pour Disney, Warner Bros, Toyota, Jeep, McDonald's, Electronic Arts et plusieurs autres géants de l'industrie.

Son travail est récompensé en 2003 par un Coq d'or remis par l'industrie canadienne de la publicité, ainsi que par un prix Boomerang soulignant la réussite et l'originalité d'un projet multimédia dont il a assuré le côté visuel.

Liens externes 
 

Illustrateur québécois
Naissance en 1981
Collaborateur de Safarir